

Місцевість:
 Берестове — місцевість у Києві

Села:
 Берестове — Донецька область, Бахмутський район
 Берестове — Донецька область, Кальміуський район
 Берестове — Запорізька область Бердянський район
 Берестове — Запорізька область Запорізький район,  Павлівська сільська громада
 Берестове — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада
 Берестове — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Берестівська сільська рада
 Берестове — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Добровільська сільська рада
 Берестове — Харківська область, Куп'янський район
 Берестове — Харківська область, Красноградський район

 Берестове — колишнє село Уплатнівської сільської ради Близнюківського району Харківської області (зняте з обліку 24 лютого 2010 року)